Оборудование:
 Оборудование (процесс) — 
 Оборудование (устройства) — инструменты, используемые для такого обустройства (напр. «пляжное оборудование», «световое оборудование»). К термину «оборудование» также относят совокупность машин (система), которые так устроены и управляемы, что они функционируют как единое целое для достижения одной и той же цели.

См. также 

 Модернизация
 Лабораторное оборудование
 Медицинское оборудование

Примечания